Alles auf einer Karte ist der Titel von
 Underworld U.S.A., deutscher Titel Alles auf eine Karte (1961), US-amerikanischer Kriminalkurzfilm des Regisseurs Samuel Fuller aus dem Jahr 1961
 Alles auf eine Karte, Alternativtitel von Tote pflastern seinen Weg, ein italienischer Kriminalfilm des Regisseurs Franco Prosperi aus dem Jahr 1976
 Vabank, deutscher Titel Alles auf eine Karte (1981), eine polnische Kriminalkomödie des Regisseurs Juliusz Machulski aus dem Jahr 1981
 Finder's Fee, deutscher Titel Bloody Numbers - Alles auf eine Karte, ein US-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs Jeff Probst aus dem Jahr 2001
 Alles auf eine Karte, 1. Episode der Krimireihe Über die Grenze von 2017